Maślana – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Maślana – fikcyjna postać z serialu Włatcy móch
zobacz też maślanka